Франсиско Эррера:
 Эррера, Франсиско (Старший) (1576—1656) — испанский художник.
 Эррера, Франсиско (Младший) (1622—1685) — испанский живописец и архитектор.